Shad Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Shad Island (New Jersey)
 Shad Island (New York)
 Shad Island (Pennsylvania)
 Shad Island (Vermont)